Комаровце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Комаровце — частина міста Собранці, Кошицький край, Словаччина, колишнє село.